

Définition 
 Le tiers est une fraction qui vaut ⅓ = 1/3 = 0,333… C'est l'unité divisée en 3.

 Un tiers, quand on envisage une relation entre deux personnes ou deux groupes de personnes, est une personne ou un groupe de personnes supplémentaire, généralement plus neutre que chacune des deux parties.

Utilisation 
 Gestion des tiers en comptabilité.
 Le tiers monde désigne les pays les plus démunis.
 Les tiers partis cherchent à remettre en cause ou à arbitrer le duel entre les deux partis politiques dominants des systèmes bipartisans.
 Une tierce personne est un terme du droit.
 Le tiers payant : dispositif où la dépense n'est pas (ou pas entièrement) payée par son bénéficiaire, mais payée par une tierce personne (cf en France l'intervention de l'assurance maladie en France lors de dépenses de santé par exemple).
 Le tiers état : aux États généraux dans l'Ancien Régime, les députés des villes exerçant elles-mêmes la haute justice.

Voir aussi